Por Olimpíadas de Sapporo você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Inverno de 1940, não realizados por conta da II Guerra Mundial.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1972, os 11º Jogos Olímpicos de Inverno.

Desambiguação
Desambiguações de esportes